Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 53 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 29 июля. В турнире приняли участие 18 спортсменок из 17 стран.

В октябре-ноябре 2016 года решением МОК из-за положительных допинг-проб казахстанская спортсменка Зульфия Чиншанло лишена золотой олимпийской медали, а молдаванка Кристина Йову — бронзовой медали.

Медалисты

Рекорды
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012